Atena se poate referi la:

Atena, oraș, capitala Greciei
Atena, zeița înțelepciunii în mitologia greacă

<noinclude>